Ла-Пас () — округ в штате Аризона, США.

Описание 
Округ, самый молодой в штате, расположен в западной части Аризоны, с севера, востока и юга граничит с другими округами штата, с запада — с Калифорнией. Назван в честь одноимённого поселения (ныне заброшено), дословно с испанского La Paz переводится как «мир». Столица — Паркер, крупнейший город — Кварцсайт. Открытые водные пространства составляют 35 км² (0,3% от общей площади округа в 11 690 км²). На территории округа находится почти два десятка заброшенных поселений, в том числе бывшие когда-то населёнными пункты Ла-Пас и Свонси (Swansea).

История 
Округ был образован 1 января 1983 года путём отделения северной части округа Юма и является первым и единственным округом штата, появившимся после возникновения Аризоны как штата в 1912 году.

Транспорт 
Через округ проходят следующие крупные автодороги:
 автомагистраль I-10
 федеральная трасса 
 федеральная трасса 
 трасса 
 трасса 
Неподалёку от столицы округа расположен аэропорт .

 Демография 
 1990 год — 13 844 жителя
 2000 — 19 715 (+42,4 %)
 2004 — 19 898 (+0,9 %)<ref>Округ Ла-Пас  на сайте epodunk.com</ref>
 2010 — 20 489 (+3,0 %)
 2011 — 20 419 (оценка).

См. также 
 Список округов Аризоны
 Национальный реестр исторических мест в округе Ла-Пас

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Округ Ла-Пас: население, безработица, цены, преступность, здравоохранение, смертность и пр. на сайте ''city-data.com

Округа Аризоны
Появились в 1983 году в США
Административные единицы, образованные в 1983 году